Родопи се може односити на:

 Родопске планине, планински масив на Балканском полуострву
 Родопи (планина), планина између Бугарске и Грчке
 Родопи (округ), округ у северној Грчкој
 , римска и византијска провинција
 , личност из грчке митологије
 166 Родопи, астероид главног астероидног појаса